Новостепное — название населённых пунктов:

Россия 
 Новостепное — село в Джанкойском районе Крыма.
 Новостепное — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.